Świerki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Świerki (Burzenin) in der Woiwodschaft Łódź
 Świerki (Jemielno) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świerki (Nowa Ruda) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świerki (Nowy Staw) in der Woiwodschaft Pommern